Luciano De Crescenzo (1928-2019) –  scrittore italiano
Luigi De Crescenzo (1964) –  cantante italiano, in arte Pacifico
Eduardo De Crescenzo (1951) –  musicista e cantautore italiano 
Vincenzo De Crescenzo (1915-1987) –  paroliere di canzoni napoletane
Paolo De Crescenzo (1950-2017) –  allenatore di pallanuoto ed ex pallanuotista italiano
De Crescenzo –  album del cantautore Edoardo De Crescenzo